Dutson steht für:

 Dutson (Cornwall), Ort in Cornwall, UK
 Dutson (Victoria), Ort in Victoria, Australien

Dutson ist der Familienname folgender Personen:

 Guy Dutson (* 1969), britischer Ökologe, Ornithologe und Tierarzt